Косо́ржа — река в Курской и Орловской областях России, левый приток Тима (бассейн Дона).

Описание 
Длина реки — 59 км, площадь водосборного бассейна — 791 км². Берёт начало в селе Косоржа Щигровского района Курской области. Течёт на юго-восток, в среднем течении входит в Черемисиновский район. В низовьях поворачивает на северо-восток. Ниже впадения Долгой по реке проходит граница с Должанским районом Орловской области. Впадает в Тим по левому берегу в 48 км от его устья.

Имеется множество прудов в верховьях реки и на притоках. Русло извилистое в низовьях.

Территория водосбора занята обрабатываемыми полями среди балочной сети с небольшими участками лесной растительности вдоль рек, находится вблизи водораздела Среднерусской возвышенности — граничит на юго-западе с бассейном Днепра.

На берегах реки расположены более 25 сёл и деревень: от истока (более 50 чел.) — Косоржа, Большой Змеинец, Новосёловка, Конопляновка, Длинная, Никольский, Москвинка, Осиновка, Заречье, Стаканово, Удерево. Крупнейшие населённые пункты всего бассейна — город Щигры и слобода Пригородняя.

Основные притоки (от устья, в скобках указана длина в км)

 6 км лв: Долгая (16)
 12 км пр: Щигор (36)
 30 км пр: Ольховатец (Рудка) (16)
 34 км пр: Малый (12)
 ? км лв: Хитровка

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Донскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — река Сосна, речной подбассейн реки — бассейны притоков Дона до впадения Хопра. Речной бассейн реки — Дон (российская часть бассейна).

Код водного объекта в государственном водном реестре — 05010100212107000001111.

Примечания 

Бассейн Быстрой Сосны
Реки Курской области
Реки Орловской области